Le temple d'Auguste peut désigner plusieurs édifices d'époque romaine dédié au culte de l'empereur Auguste :

Temple d'Auguste à Pula.

Temple d'Auguste à Barcelone.

Temple d'Auguste et de Livie à Vienne.

Temple d'Auguste à Rome.